Lilla Sirsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Sirsjön, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (16,3 ha)
Lilla Sirsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (47,7 ha)

Se även
Sirsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn